Marcus Horatius Pulvillus är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Horatius Pulvillus (konsul), romersk konsul 509 och 507 f.Kr.
 Marcus Horatius Pulvillus (tribun), romersk militär och politiker, militärtribun 378 f.Kr.